Popular Astronomy (magazine américain), magazine publié de 1893 à 1951 aux États-Unis, 
Popular Astronomy (magazine britannique), magazine publié actuellement par la Society for Popular Astronomy du Royaume-Uni, 

Homonymie de titre